Slovačka:
 Nitra (grad)
 Nitra (rijeka)
 Okrug Nitra
 Nitriansky kraj